Helmberg heißen folgende geographische Objekte:

Ortsteile, Deutschland:
 Helmberg (Steinach), Ortsteil der Gemeinde Steinach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Helmberg (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Helmberg (Gemeinde Kremsmünster), Ortschaft von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Helmberg (Gemeinde Oberwang), Ortsteil von Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Helmberg (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Georgen bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Berge:
 Helmberg (Münster), 376 m, am Donaurandbruch bei Steinach, Bayern

Helmberg ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbert Helmberg (Mathematiker)

Siehe auch:
 Helmberger